Nikolaï Kouznetsov peut désigner :
 Nikolaï Dmitrievitch Kouznetsov (1850-1929), peintre russe ;
 Nikolaï Dmitrievitch Kouznetsov (1911-1995), constructeur de moteurs d'avions et de fusées soviétique ;
 Nikolaï Guerassimovitch Kouznetsov (1904-1974), officier de marine de l'Union soviétique ;
 Nikolaï Ivanovitch Kouznetsov (1864-1932), professeur de botanique et géographe russe ;
 Nikolaï Ivanovitch Kouznetsov (1911-1944), agent de renseignement et partisan soviétique ;
 Nikolaï Kouznetsov (1973-), coureur cycliste russe.